ESOP steht für:
 Employee stock ownership plan oder Employee stock ownership program, Unternehmensaktivitäten zur Ausgabe von Belegschaftsaktien
 European Symposium on Programming, jährliches europaweites Symposium zu Spezifikation, Design, Analyse und Implementierung von Programmiersprachen und -systemen

ESoP steht für:
 European statement of Principles, eine der Grundlagen der ISO 26262, ISO-Norm für sicherheitsrelevante elektrische/elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen

Esop ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Esop (1927–1999), estnische Schriftstellerin und Kinderbuchautorin
 Josef Václav Esop (1813–1880), tschechischer Mediziner und Bürgermeister, Mitglied im böhmischen Landtag und im österreichischen Reichsrat
 Karel Esop (1863–1935), tschechischer General

Siehe auch:
 Äsop

Abkürzung